JRD — акронім латинкою з літер J, R, D.

Може означати:
 Jednotné roľnícke družstvo